CKT – codice vettore ICAO della British Airtours
 ckt – codice ISO 639-3 della lingua ciukcia
 CKT – codice ISO 3166-2:GB del Distretto di Cookstown (Regno Unito)